Édouard Empain (1852-1929)
 Jean Empain (1902-1946)
 Édouard-Jean Empain (1937-2018)
 Louis-Jean Empain (1908-1976)
 Michel Empain (1941-2000)
 François Empain (1862-1935)
 Édouard-François Empain (1914-1984)

 Groep Empain, een Belgisch conglomeraat van bedrijven
 Villa Empain
 Empain (tramhalte)
 Empain (geslacht)